Евролига — название кубкового турнира между европейскими клубами. В основном под этим термином подразумеваются баскетбольные турниры, проходившие в разное время под эгидой баскетбольных организаций ФИБА и УЛЕБ.

 Евролига (с 2008 года) — баскетбольный турнир между европейскими клубами под эгидой УЛЕБ.
 С 1957 по 2000 год проходил под эгидой ФИБА и назывался Кубок европейских чемпионов.
 С 2000 по 2008 год — Евролига УЛЕБ (в сезоне-2000/2001 также равноправна Супролига ФИБА).
 Евролига ФИБА (с 2003 по 2005 год) —  клубный баскетбольный турнир, являлся третьим по силе, после Евролиги и Кубка УЛЕБ.
 Женская Евролига 

Также турниры Евролиги существуют и в некоторых других видах спорта:
 Волейбольная Евролига (образована в 2004 году)
 Хоккейная Евролига
 Евролига по пляжному футболу
 Евролига по хоккею на траве
 Женская ватерпольная Евролига 
 В футболе имеется схожее название — Лига Европы УЕФА

См. также 
 Лига чемпионов